Kadastraal inkomen - In het Belgische belastingstelsel: geschat netto-inkomen van een kadastraal perceel.
 Kaliumjodide - KI is de chemische formule voor dit zout van kalium (K) en jodium (I).
 Kamer van inbeschuldigingstelling - België: rechterlijk college dat een beslissing tot strafrechtelijke vervolging bekrachtigt en het arrestatiebevel verleent.
 Katholieke Illustratie een Nederlands geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland (1867-1967).
 Kunstmatige inseminatie - Het inbrengen van sperma voor bevruchting zonder geslachtsgemeenschap, zie:
 Kunstmatige inseminatie bij de mens
 Kunstmatige inseminatie bij dieren
 Kunstmatige intelligentie - Intelligentie van een apparaat of constructie. Ook: de wetenschap die dit fenomeen bestudeert.
  Kiribati - Eilandenstaat in Oceanië. KI is de landcode volgens ISO 3166-1, onder andere voor .ki, (top-level-domein op internet).

Ki kan ook verwijzen naar:
Qi (concept) - Qi, ook Ki, concept uit de Chinese cultuur; levenskracht of spirituele energie van alles wat bestaat.
 Ki (Babylon) - Babylonische godin
 Ki (album) - een album van de Canadese band Devin Townsend Project